Marine est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Mer et océan 
 Marine est un adjectif qui caractérise ce qui relève de l'activité maritime, ce qui est relié à la mer et au voyage sur l'eau.  
 Marine, dans certaines régions, est un petit port abrité ; le mot marina en est dérivé.
 Marine, en Corse, désigne un port de pêche ou de plaisance dépendant d'une commune dont le chef-lieu, souvent éloigné, est situé en altitude.

Armées 
 Les troupes de marine (infanterie et artillerie de marine, ex-troupes coloniales) sont une des composantes de l'armée de terre française ;
 Un commando marine est une formation de forces spéciales de la Marine nationale française ;
 Les marines (en anglais) sont les membres de l’United States Marine Corps, composante des forces armées des États-Unis.
 Les Royal Marines, force de fusiliers marins et commandos de la Royal Navy, marine de la Grande-Bretagne.
 Le jour de la marine ou fête de la marine se réfère à différentes journées nationales destinées à honorer les marines militaires.
 La marine de guerre, ou la marine nationale, la marine militaire, les forces navales, l’armée navale ou l’armée de mer, est une des composantes de l’armée de certains États.
 La Koninklijke Marine (Marine royale néerlandaise en néerlandais) est la marine de guerre néerlandaise.
 La Kriegsmarine (marine de guerre en allemand) est le nom allemand de la marine de guerre allemande entre 1935 et 1945, sous le Troisième Reich.
 La Deutsche Marine (Marine Allemande en allemand) est la marine de guerre de la République Fédérale d’Allemagne.
 La  Bundesmarine (Marine Fédérale en allemand) était la marine de guerre de l’Allemagne de l'Ouest jusqu’à la réunification, en 1990.
 La Volksmarine (Marine du Peuple en allemand) était la marine de guerre de l’Allemagne de l'Est jusqu’à la réunification, en 1990.

Art et culture 
 Le bleu marine est une nuance de bleu en référence à la couleur de la mer.
 En peinture :
 une marine est une peinture représentant des paysages ou des épisodes maritimes ; c'est aussi un genre pictural ;
 Marine, peinture de  Joaquim Sorolla (1881) ;
 marine désigne un format de châssis ; exemple : un « 5 M » (M pour marine) de .
 Le peintre officiel de la Marine est une fonction dans la marine de guerre de divers pays, dont la France.
 Marine est une série de bande dessinée de Tranchand et Corteggiani.
 Marine est un groupe de rock belge du début des années 80. Le groupe fut renommé  après le départ du chanteur. 
 La Marine, organisation militaire maritime dans le manga One Piece.
 Marines est un album du groupe Tri Yann.
 Marine, un poème d'Arthur Rimbaud.

Toponymes 
 Marine est une ville de l'État d'Illinois aux États-Unis.
 Marines est une commune française dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France, chef-lieu du canton de Marines.
 Marines est une commune d'Espagne, située dans la Province de Valence (Communauté valencienne).
 Sainte-Marine est un hameau de la commune de Combrit, à l'embouchure de l'Odet, dans le Finistère.  Le phare de Sainte-Marine est sur la pointe de Combrit.
 La Marine, ancien quartier dans la ville d'Oran dans l'arrondissement de Sidi El Houari.

Prénom 
Voir

Saintes chrétiennes 
Voir

Autres personnalités 
Voir

Chanson
Dans ma bulle#Titres

Voir aussi